Званное — село в Глушковском районе Курской области России. Административный центр сельского поселения Званновский сельсовет. Стоит на реке Сейм.

География 
Расположено преимущественно на левом берегу Сейм, в 7 км от районного центра Глушково.

Гидрографическая сеть 
Главный водоток — река Сейм, служил также как водный путь. На севере села в неё впадает приток Хила, есть озеро Слизень. С западной стороны в Сейм впадает ручей Мацкова Струга. С востока — ручей Крутой Ровец. На северо-востоке выделяется речной затон Званка, залив Поляхова.

Уличная сеть 
 Зелёная
 Комсомольская
 Луговая
 Молодёжная
 Набережная
 1-я Новоселовка
 2-я Новоселовка
 Октябрьская
 Сеймовая
 Советская
 Средняя
 Центральная

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура — 4,5 °C. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 22 °C; самого холодного (января) — −12 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 600 мм, из которых большая часть выпадает в тёплый период.

Население

Инфраструктура 
После 1991 года колхоз имени Жданова был преобразован в производственный кооператив «Родина», сохранив статус главного работодателя села.

Действует средняя школа, филиал школы искусств, Званновский Дом Культуры. Магазины, банкоматы и пр.

Улицы заасфальтированы, в дома проведен водопровод, природный газ.

Транспорт 
Село легкодоступно автотранспортом. Две остановки общественного транспорта.

Примечания 

Населённые пункты Глушковского района